Malthodes maurus — вид жуков-мягкотелок из подсемейства Malthininae.

Имаго длиной 3,5—4 мм. Тело чёрное. Усики совсем тёмные. Переднеспинка иногда с красно-жёлтыми передним и задним краями, иногда по бокам красноватая. Надкрылья без жёлтого вершинного пятна. Вершина бёдер и основание голеней буро-жёлтые.

Жуки характеризуются следующими признаками: 1) третий от конца брюшной тергит самцов с каждой стороны вытянут горизонтально в длинную лопасть, которая заходит за последние два тергита и оканчивающаяся загнутой привеской; 2) последний брюшной тергит очень длинный, на конце с небольшой выемкой.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания 

Мягкотелки
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1840 году